Вилья́р — известная испанская () фамилия и топоним, а также эстонское () имя.

Фамилия 
 Вильяр, Анхель Мария (род. 1950) — испанский футбольный функционер.
Вильяр, Иван (род. 1997) — испанский футболист.
 Вильяр, Пабло (род. 1986) — испанский футбольный тренер.
 Вильяр, Пауло (род. 1978) — колумбийский легкоатлет.
 Вильяр, Рафаэль (род. 1962) — мексиканский актёр.
 Вильяр, Сесар Мартин (род. 1977) — испанский футболист.
 Вильяр, Хосе Антонио Дельгадо (род. 1993) — испанский футболист.
 Вильяр, Хуан (род. 1988) — испанский футболист, игрок клуба «Реал Вальядолид».
 Вильяр, Хуан Хосе (кон. XIX века — XX век) — уругвайский футболист, нападающий.
 Вильяр, Хусто (род. 1977) — парагвайский футболист.

Имя 
 Вильяр Лоор (1953—2011) — волейболист.

Топонимы 
 Аркас-дель-Вильяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-де-Арганьян — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-Баррио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе.
 Вильяр-де-Гальимасо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-Доминго-Гарсиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-де-Канес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон.
 Вильяр-де-Каньяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-де-Корнеха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила.
 Вильяр-де-Олалья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-де-Пералонсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-Пласенсиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес.
 Вильяр-де-Рена — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос.
 Вильяр-де-Саманьего — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-Сантос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе.
 Вильяр-де-Сьерво — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха.
 Вильяр-де-Фальявес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Вильяр-де-ла-Егва — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Вильяр-де-ла-Энсина — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-де-лос-Наваррос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
 Вильяр-дель-Ала — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория.
 Вильяр-дель-Арсобиспо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия.
 Вильяр-дель-Буэй — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Вильяр-дель-Инфантадо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-дель-Кампо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория.
 Вильяр-дель-Кобо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль.
 Вильяр-дель-Ольмо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид.
 Вильяр-дель-Педросо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес.
 Вильяр-дель-Посо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль.
 Вильяр-дель-Рей — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос.
 Вильяр-дель-Рио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория.
 Вильяр-дель-Сальс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль.
 Вильяр-дель-Умо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Вильяр-и-Веласко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.
 Гарганта-дель-Вильяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила.
 Кабесас-дель-Вильяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила.
 Эль-Вильяр-де-Арнедо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха.

См. также 
 Вильяро
 Вильярреаль